Rutschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Rutschmann (* 1982), deutscher Handballtorwart
 Ernst Rutschmann (* 1948), Schweizer Fußballspieler
 Gustav Adolph von Rutschmann (1793–1845), deutscher Ministerialbeamter
 Hans Rutschmann (* 1947), Schweizer Politiker
 René Rutschmann (* 1941), Schweizer Radsportler

Siehe auch:
 David Ruetschmann (Frater David a Sancto Cajetano; 1726–1796), deutscher Augustiner, Mathematiker, Uhrmacher und Mechaniker